Нюрюг — топоним.

Населенный пункт 
 Нюрюг — деревня в Шарьинском районе Костромской области.

Реки 
 Нюрюг — река в Кировской области, приток Большого Нюрюга.
 Нюрюг — река в Костромской области, приток Ветлуги.
 Нюрюг — река в Костромской области, приток Вохмы.